Gergely Jenő (1889–1944) orvos
Gergely Jenő (1896–1974) romániai magyar matematikus, tudománytörténész
Gergely Jenő (1913–1993) erdélyi jogász
Gergely Jenő (1941) pszichológus
Gergely Jenő (1944–2009) történész
Gergely Jenő (1880–1974) építész